Gilsi ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gilsi (1878–1961), Schweizer Graphiker und Maler
 René Gilsi (1905–2002), Schweizer Graphiker, Maler und Karikaturist